USS Monaghan je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Monaghan (DD-32) 
 USS Monaghan (DD-354)

Monaghan